Enjoy the Silence – singoli dei Depeche Mode del 1990
 Enjoy the Silence – EP dei Cluster del 2008
 Enjoy the Silence – singolo dei Lacuna Coil del 2006